Jan Lasocki (zm. 1502) – sekretarz królewski, dziekan włocławski, scholastyk gnieźnieński, kanonik gnieźnieński, łęczycki i sandomierski, starosta Śremu
 Jan Lasocki (zm. 1558) – podkomorzy dobrzyński, wojski nurski
 Jan Lasocki (zm. 1600) – poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Jan Włodzimierz Lasocki (zm. 1674) – pisarz ziemski trocki, podsędek trocki
 Jan Kazimierz Lasocki (1899–1936) – polski pilot wojskowy